Джон То́мас Уи́лсон (; 8 марта 1897 — дата смерти неизвестна), более известный как Джек Уилсон — английский футболист, выступавший на позиции хавбека.

Клубная карьера 
На молодёжном уровне выступал за «Лидгейт Сент-Ивз» и «Лидгейт Юнайтед». Профессиональную карьеру начал в клубе «Ньюкасл Юнайтед» в 1919 году. В 1920 году получил серьёзную травму — перелом обеих ног, после чего покинул команду и перешёл в клуб «Лидгейт Парк», в котором стал играющим тренером.

В 1922 году вернулся в Футбольную лигу, став игроком «Дарем Сити». Он забил 5 мячей в 8 матчах, чем привлёк внимание «Стокпорт Каунти». С 1922 по 1926 годы выступал за «Стокпорт», играя на позициях нападающего-инсайда и хавбека.

В сентябре 1926 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». Дебютировал в основном составе 4 сентября 1926 года в игре против «Лидс Юнайтед» на «Олд Траффорд». В начале своей карьеры в «Манчестер Юнайтед» был удалён в матче резервистов, за что получил двухмесячную дисквалификацию. Выступал за команду на протяжении 6 сезонов. Отличался надёжной игрой в обороне и работоспобностью на поле. В сезоне 1928/1929 был капитаном «Манчестер Юнайтед». Всего сыграл за клуб 140 матчей и забил 3 гола.

В июне 1932 года перешёл в «Бристоль Сити», где провёл один сезон. После этого вернулся в свой родной город Лидгейт.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Дарем Сити»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»